Aardrijkskunde
 Hale (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Hale (Greater Manchester), een plaats in Engeland
 Hale (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Hale (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri

Fictief figuur
 Cornelia Hale, personage uit de Italiaanse fantasystripreeks W.I.T.C.H.
 Danny Hale, personage uit de Amerikaanse televisieserie Prison Break
 Jasper en Rosalie Hale, personages uit de Twilight-reeks
 Margaret Hale, personage uit de roman North and South

Personen met de achternaam Hale
 Alan Hale (meerdere personen)
 Alan Hale sr., Amerikaans acteur
 Alan Hale jr., Amerikaans acteur
 Barbara Hale, Amerikaans actrice
 Dorothy Hale, Amerikaans actrice
 Edward Everett Hale, Amerikaans schrijver en predikant
 Gareth Hale, Engels komiek en acteur
 George Hale, Amerikaans astronoom
 Lucy Hale, Amerikaans actrice en zangeres
 Nathaniel Dawayne Hale, beter bekend als Nate Dogg, Amerikaans hiphopartiest

Wetenschap
 Haletelescoop, een spiegeltelescoop in Californië

Overige
 Camp Hale, een voormalige trainingsfaciliteit van het Amerikaanse leger

Zie ook 
 Hale County